Ivanaj ist der Familienname folgender Personen:

 Mirash Ivanaj (1891–1953), albanischer Politiker
 Nikolla Bey Ivanaj (1879–1951), albanischer Politiker
Ivanaj bezeichnet zudem:
 Ivanaj (Albanien), einen Ort in der nordalbanischen Gemeinde Malësia e Madhe